E néven ismert személyek:
 I. Alfred (Candidus Ferdinand) zu Windisch-Graetz herceg, tábornagy (1787–1862), a a magyar szabadságharc időszakában a császári csapatok főparancsnoka.
 II. Alfred (Nikolaus) zu Windisch-Grätz herceg (1819–1876), I. Alfred herceg fia, a porosz–osztrák háborúban császári tábornok.
 III. Alfred (August Karl) zu Windisch-Grätz herceg (1851–1927), II. Alfred herceg fia, politikus, 1893–1895 között az Osztrák Császárság miniszterelnöke.

Lásd még: Windisch-Grätz (egyértelműsítő lap)